Teigne peut faire référence à :

 Teigne, un insecte ravageur dont l'adulte est un petit papillon de nuit ;
 Dermatophytose, une mycose de la peau des humains ou des animaux qui forme des cercles dépilés ;
 Teigne, une dermatophytose du cuir chevelu humain ou de la barbe ;
 Teigne (ou Tègne, Teeñ ou Tin), titre porté par les souverains du Baol, un ancien royaume du Sénégal.